Гран-при Венгрии 1992 года — одиннадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1992 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 16 августа 1992 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:18,300
 Найджел Мэнселл досрочно завоевал титул Чемпиона Мира, заняв второе место в гонке.
 Для команды Брэбем эта гонка стала последней в истории.
 Предпоследний случай проведения предквалификации в Формуле-1. Начиная с последующей гонки число участников Гран-при никогда не превышало 30, поэтому надобность в ней отпала.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии